Та́ктус ( буквально «касание») в музыкальной теории конца XV—XVII веков — отрезок времени (, ), соответствующий при дирижировании опусканию (тезис, ) и поднятию (арсис, ) руки или (при отмеривании этого же отрезка времени у инструменталистов) ступни ноги. При этом ни арсису, ни тезису не придавалось значение метрического акцента, «сильной доли». 

Помимо термина tactus в источниках указанного периода в том же значении использовались термины , , , ,  и др.

Краткая характеристика 
В «простом тактусе» () длительность тезиса равна длительности арсиса. В «неравном (пропорционированном) тактусе» () тезис в два раза дольше арсиса (например, в тернарной мензуре).

В системе мензуральной ритмики, если установлен «нормативный» темпус (например, tempus imperfectum), тактус охватывает величину семибревиса (). При диминуировании мензуры (например, tempus imperfectum diminutum) тактус равен бревису (), при аугментации, соответственно, миниме ().

Изучение свидетельств о тактусе (трактатов и нотных памятников) даёт ключ к пониманию темпа старинной музыки, важному для её современной «аутентичной» интерпретации. «Абсолютную» (метрономическую) скорость тактуса в исторических документах сравнивают с пульсом человека, находящегося в состоянии покоя (Гафури, 1496), с размеренной поступью мужчины (Ганс Бухнер, ок.1525), с тиканьем часов (Ганс Герле, 1532). В «нормальном» имперфектном темпусе Вилли Апель предлагал приравнять семибревис к MM=30-35; в имперфектном диминуированном семибревис, по его мнению, соответствовал MM=60-70.

Первое в истории обсуждение термина tactus дал Адам Фульдский (1490); его определение: Tactus est continua motio in mensura contentae rationis. С упразднением мензуральной нотации в XVII веке тактус стал восприниматься в смысле такта, с присущим ему подразделением метрических долей по степени тяжести (по Генриху Бесселеру, ). 

Процесс величайшей в истории музыки смены одного типа ритмического мышления другим растянулся примерно на столетие. По-видимому, сначала эта смена произошла в композиторской практике (в качестве одного из первых примеров нового такта Бесселер называет сборник танцевальной музыки «Balletti» Дж. Гастольди, опубликованный в 1591 году), при этом композиторы некоторое время продолжали нотировать новую «тактовую» музыку с помощью старой «тактусовой» мензуральной нотации (что в наши дни — в каждом конкретном артефакте — существенно затрудняет идентификацию нового ритмического мышления). К. Дальхауз приводит пример из позднего мадригала Монтеверди «Altri canti di Marte» (1638), где выставленное в качестве «общей меры» мензурное обозначение С (4/4 или 4/2) не соответствует реальному такту 6/4:

 

В теории первые свидетельства осмысления иерархии метрических акцентов датируются второй половиной XVII века (quantitas intrinseca в «Музыкальном компендии» В.К. Принца, 1668). «Мензуральное» (времяизмерительное) мышление удерживалось до XVIII века; например, понимание тактуса как отрезка музыкального времени, состоящего из тезиса и арсиса (без какой-либо «метрической экстраполяции» и т.п.), отстаивал в первой половине XVIII века И.Маттезон, а И.Г. Вальтер считал (1708) тактус «душой всей музыки».

Примечания

Литература 
 Schünemann G. Zur Geschichte des Taktschlagens // Sammelbände der internationalen musikforschenden Gesellschaft X (1908-09).
 Auda A. Le tactus principe générateur de l’interprétation de la musique polyphonique // Scriptorium IV (1950).
 van den Borren Ch., Cape S. Autour du 'tactus' // Revue Belge de Musicologie 8 (1954).
 Dahlhaus C. Zur Theorie des Tactus im 16. Jahrhundert // Archiv für Musikwissenschaft 17 (1960), 22-39.
 Dahlhaus C. Zur Entstehung des modernen Taktsystems im 17. Jahrhundert // Archiv für Musikwissenschaft 18 (1961), 223—240.
 Auda A. Théorie et pratique du tactus. Bruxelles: Oeuvres de Don Bosco, 1965.
 Dahlhaus C. Tactus // Riemann Musiklexikon. 12te Aufl. Sachteil. Mainz, 1967, S.932.
 Frobenius W. Tactus // Handwörterbuch der musikalischen Terminologie. Freiburg i.Br., 1971.
 Bank J.A. Tactus, tempo and notation in mensural music from the 13th to the 17th century. Amsterdam: Annie Bank, 1972.
 Apel W. Die Notation der polyphonen Musik. Leipzig, 1981.
 Dahlhaus C. Die Tactus- und Proportionenlehre des 15. bis 17. Jahrhunderts // Geschichte der Musiktheorie, hrsg. v. F. Zaminer. Bd.6. Darmstadt, 1987, SS.333-361.
 Segerman E. Tempo and tactus after 1500 // Companion to medieval and Renaissance music, ed. by T. Knighton and D. Fallows. New York; London: Schirmer Books, 1992, pp. 337-344.
 Brown H.M., Bockmaier C. Tactus // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London; New York, 2001.
 Bockmaier C. Die instrumentale Gestalt des Taktes: Studien zum Verhältnis von Spielvorgang, Zeitmass und Betonung in der Musik. Tutzing: H. Schneider, 2001.
 Гирфанова М. Е. Учение о тактусе в немецкой музыкальной теории конца XV – XVI века // Вестник СПбГУ. Вып. 15/4 (2012), сс. 12-25.

Музыкальные термины
Ритмика (музыка)